Plusieurs basiliques mineures de l’Église catholique ont été nommées basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul ou basilique Saints-Pierre-et-Paul en référence aux saints Pierre et Paul :
 la basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Lewiston aux États-Unis ;
 la basilique-archicathédrale Saints-Pierre-et-Paul de Poznań en Pologne ;
 la basilique Saints-Pierre-et-Paul de Rome en Italie.

L’église Saints-Pierre-et-Paul de Niederzell, village de Reichenau en Allemagne, située sur une île du lac de Constance, est parfois appelée « basilique » en raison de son plan basilical.

PierreEtPaul
~
~